Futbolnij klub Volyn är en fotbollsklubb i Lutsk i Ukraina som grundades 1960 (FK Avanhard).

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats
 Premjer-liha officiell webbplats
 FK Volyn på Soccerway
 FK Volyn på Transfermarkt

Fotbollsklubbar i Ukraina
Sportklubbar bildade 1960